El campionat del món d'escacs femení de 2001 es va celebrar entre el 25 de novembre i el 14 de desembre de 2001 a Moscou, Rússia. Fou guanyat per Zhu Chen, qui va vèncer Aleksandra Kosteniuk a la final per 5 a 3.

Per segon cop, el campionat es va disputar per sistema eliminatori amb 64 jugadores.

Participants 
Les jugadores estaven ordenades per Elo (segons la llista d'Elo de la FIDE d'octubre de 2001).

, 2547, MI
, 2513, GM
, 2498, MIF
, 2497, GM
, 2497, MI
, 2497, GMF
, 2486, GMF
, 2485, GMF
, 2473, MI
, 2462, MI
 Alisa Maric , 2457, MI
, 2455, MI
 Natasa Bojkovic , 2452, GMF
, 2444, MI
, 2443, MI
, 2439, MI
 Ketevan Arakhamia-Grant , 2437, MI
, 2435, GMF
, 2425, MI
, 2419, GMF
 Svetlana Prudnikova , 2411, GMF
, 2409, GMF
, 2409, GMF
, 2405, MI
, 2405, GMF
, 2399, GMF
, 2398, MI
, 2395, GMF
, 2392, GMF
, 2387, MI
, 2387, GMF
, 2382, GMF

, 2382, GMF
, 2378, MIF
, 2375, GMF
, 2373, GMF
, 2371, GMF
, 2358, GMF
, 2349, GM
, 2341 MFF
, 2336, GMF
, 2336, MIF
, 2326, GMF
, 2320, GMF
, 2301
, 2299
, 2295
, 2280
, 2275
, 2271, GMF
, 2262, MIF
, 2234, GMF
, 2213, MIF
, 2182, MFF
, 2172, MIF
, 2103, MIF
, 2079, MIF
, 2077
, 2071
, GMF

Entre les absències destacades hi hagué Judit Polgár (la número u mundial), Xie Jun (2a), Wang Lei (4a), Pia Cramling (6a), Koneru Humpy (13a), Qin Kanying (15a), Sofia Polgar (16a), i Viktorija Cmilyte (20a).

Polgár, número 1 femenina i número 19 absoluta del món, va triar de participar en el campionat del món absolut.

La campiona regnant Xie Jun havia decidit fer un lapse en la seva carrera, i no va defensar el títol.

Resultats

Matx final 
{| class=wikitable style="text-align:center"
|+Matx final del campionat del món d'escacs femení de 2001
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Total
|-
| align=left | 
| style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 5
|-
| align=left | 
| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 || 3
|}

Rondes i emparellaments previs

Referències 

2001
Escacs
Competicions d'escacs a Rússia
Escacs a Moscou
2001